Grignanesi – abitanti di Grignano (Brembate)
Grignanesi – abitanti di Grignano Polesine